Cinema:
 Silence (pel·lícula de 1926), pel·lícula muda estatunidenca dirigida per Rupert Julian
 Silence (pel·lícula de 1931), pel·lícula estatunidenca dirigida per Louis Gasnier i Max Marcin
 The Silence (pel·lícula de 1975), telefilm estatunidenc dirigit per Joseph Hardy
 The Silence (pel·lícula de 2006), telefilm australià dirigit per Cate Shortland
 Silence (pel·lícula de 2016), pel·lícula estatunidenca dirigida per Martin Scorsese i basada en la novel·la Silenci de Shūsaku Endō
 The Silence (pel·lícula de 2019), pel·lícula de terror germanoestatunidenca dirigida per John R. Leonetti

 Miscel·lània:
 The Silence (sèrie de televisió), sèrie de televisió britànica de 2010 emesa per BBC One